Il Levski Sofia – società polisportiva di Sofia. Fra le sezioni più importanti ci sono:

PFC Levski Sofia – squadra di calcio
VC Levski Siconco Sofia – squadra di pallavolo
BC Levski Sofia – squadra di pallacanestro